Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière s'est tenue du 13 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Primes et points

Faits marquants 
 Roger Federer remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Juan Martín del Potro. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Michaël Llodra et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Robert Lindstedt et Horia Tecău. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rotterdam

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2012
Tennis en février 2012